Okręty US Navy o nazwie USS "Rhea":
 Pierwszy "Rhea" (AMc-58) był trałowcem przybrzeżnym typu Rhea, który był w służbie w latach 1941-1946.
 Drugi "Rhea" (AMS-52) był pomocniczym trałowcem typu YMS-135, który był w służbie, z przerwami, w latach 1943-1957.
Rhea